

Мігаргел — місто, штат Техас
 Мігаргел — переписна місцевість, штат Алабама